

Cinema 
 Change – film del 1975 diretto da Bernd Fischerauer
 Change – film del 1997 diretto da Lee Jin-suk

Geografia 
 Le Change – comune della Dordogna (Francia)
 Change – comune della Saona e Loira (Francia)

Musica 
 Change – gruppo musicale italiano
 Change – album di Barry White del 1982
 Change – singolo dei Tears for Fears del 1983
 Change – album dei The Alarm del 1989
 Change – singolo di Lisa Stansfield del 1991
 Change – album di Vanessa Amorosi del 2002
 Change – album di Richie Kotzen del 2003
 The Change – album di Marie Fredriksson del 2004
 Change – album delle Sugababes del 2007
 Change – singolo delle Sugababes del 2007
 Change – singolo di Coolio del 2008
 Change – singolo di Samsaya del 2008
 Change – singolo di Taylor Swift del 2008
 Change – singolo di Daniel Merriweather del 2009
 Change – singolo di HyunA del 2010
 Change – album degli Every Little Thing del 2010
 Change – singolo di Miwa del 2010
 Change – singolo dei Neo del 2012
 Change – singolo di Ensi del 2014
 Change – EP di Ella Mai del 2016
 Change – singolo di Christina Aguilera del 2016 
 Change – singolo di Charlie Puth del 2018
 Change (In the House of Flies) – singolo dei Deftones del 2001

Televisione 
 Change! – serie televisiva giapponese del 1998
 Change – dorama giapponese trasmesso nel 2008 da Fuji TV

Pagine correlate 
 Changes